

Carriera 
La sua carriera di calciatore comincia negli allievi della Pro Sestri di Cà di Ferrèe con il partigiano "Scevola" come dirigente tuttofare. A 15 anni passa all'Aurora Riva Trigoso mentre negli anni seguenti gioca con Sampdoria,  (in prestito), , , Anconitana e Entella. In carriera ha totalizzato complessivamente 16 presenze in Serie A con Sampdoria e Mantova, andando a segno nella vittoria interna dei virgiliani col Lecco della stagione 1961-62, oltre ad 84 presenze e 27 reti in Serie B.

Una volta terminata la carriera di calciatore, diventa allenatore guidando squadre di campionati professionistici come , , Pro Vasto ed . Diventa poi l'allenatore del settore giovanile della  per 11 anni.

Dal 1990 diventa docente a Coverciano nei corsi per allenatori del settore tecnico per il conseguimento del diploma B UEFA. Tra i suoi numerosi allievi ci sono Franco Baresi e i  C.T. della Nazionale Italiana Roberto Donadoni, Roberto Mancini, Antonio Conte.

Per diverse stagioni è stato responsabile tecnico del settore giovanile del Sestri Levante.

Note

Collegamenti esterni